James Herring ist der Name folgender Personen:

* James Herring (Boxer) (1896–1974), US-amerikanischer Boxer
 James Herring (Maler) (1794–1867), US-amerikanischer Maler, Stecher, Galerist und Kunsthändler